Hay diecisiete municipios de Allen en Estados Unidos:

 el municipio de Allen, en el estado de Dakota del Norte;
 el municipio de Allen, en el estado de Dakota del Sur;
 el municipio de Allen, en el estado de Illinois;
 dos en el estado de Indiana:
 el municipio de Allen, en el condado de Miami;
 el municipio de Allen, en el condado de Noble;
 tres en el estado de Iowa:
 el municipio de Allen, en el condado de Harrison;
 el municipio de Allen, en el condado de Polk;
 el municipio de Allen, en el condado de Warren;
 dos en el estado de Kansas:
 el municipio de Allen, en el condado de Jewell;
 el municipio de Allen, en el condado de Kingman;
 el municipio de Allen, en el estado de Míchigan;
 el municipio de Allen, en el estado de Misuri;
 cuatro en el estado de Ohio:
 el municipio de Allen, en el condado de Darke;
 el municipio de Allen, en el condado de Hancock;
 el municipio de Allen, en el condado de Ottawa;
 el municipio de Allen, en el condado de Union;
 el municipio de Allen, en el estado de Pensilvania.

Además, también están:
 el municipio de East Allen;
 el municipio de Lower Allen;
 el municipio de Upper Allen, todos ellos en el estado de Pensilvania.